Флаг сельского поселения Заболо́тьевское — официальный символ муниципального образования сельское поселение Заболотьевское Раменского муниципального района Московской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 24 апреля 2008 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4090.

Флаг составлен на основе герба сельского поселения Заболотьевское по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширину к длине 2:3, разделённое диагональной нисходящей волнистой полосой на две равные части: белую у древка и зелёную и воспроизводящее фигуры герба в жёлтом, зелёном и чёрном цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «Зелёное и серебряное волнисто скошенное поле, проросшее попеременно из зелени вниз тремя стеблями рогоза с чёрными соцветиями, а из серебра вверх — тремя золотыми колосьями».

Обоснование символики 
Земли, входящие в Заболотьевское сельское поселение, расположены на юго-востоке от Москвы вблизи города Раменское.

Символика флага многозначна, она отражает исторические, природные и экономические особенности Заболотьевского сельского поселения.

Волнистое, диагональное деление полотнища символизирует протекающую с северо-запада, на юго-восток Москву-реку, а отходящие попеременно в разные стороны ростки — аллегория сети многочисленных каналов созданных для осушения болот.

Ранее большая часть территории поселения находилась в заболоченной местности, теперь же здесь проведены мелиорационные работы, ставшие залогом успешного развития сельского хозяйства. Деление щита на две части с проросшими камышами и хлебными колосьями аллегорически показывает прошлое и настоящее сельского поселения; огромный труд людей, который превратил болота в плодородные пашни и луга.

Композиция флага отражает название сельского поселения — Заболотьевское, делая флаг косвенно гласным.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, стабильности, уважения, солнечного тепла.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Зелёный цвет — символ природы, роста, молодости, жизненных сил.

Чёрный цвет — символ мудрости, скромности, плодородия.

Примечания 

Флаги с изображением пшеничного колоса
Флаги с изображением камыша